

Мілковиці — гміна в Леґницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Мілковиці — село в гміні Мілковиці Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілковиці — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства